Exarchát má několik významů:
 Exarchát (byzantská říše) – administrativní jednotka byzantské říše
 Exarchát (církev) – církevní administrativní jednotka
 Apoštolský exarchát – forma administrativního uspořádání ve východních církvích sui iuris
 Arcibiskupský exarchát – forma administrativního uspořádání ve východních církvích sui iuris vedená arcibiskupem maior
 Patriarchální exarchát – ve východních církvích církevní území přímo závislé na patriarchovi